Krater (landschapsvorm), een komvormige, ringvormig of cirkelvormige landschapsvorm
Krater (mengvat), een mengvat dat werd gebruikt om wijn met water te mengen